Первая футбольная лига 1973/1974 () — 16-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 8 сентября 1973 года и закончился 26 мая 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1973/1974
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1973 году
Спорт в Турции в 1974 году